Miguel Torres pode referir-se a:

Miguel Torres Gómez — futebolista espanhol.
Miguel Torres de Andrade — escritor brasileiro.
Miguel Angel Torres — lutador de MMA estadunidense.

Desambiguações de antropônimos